Termin AdoCbi kinaza/AdoCbi-fosfat guanililtransferaza ima više značenja.

 Adenozilkobinamid kinaza, enzim
 Adenozilkobinamid-fosfat guanililtransferaza, enzim